Genki peut faire référence à :
 Genki, une entreprise de développement de jeux vidéo japonaise
 Ère Genki, une des ères du Japon
 Kita Genki, un peintre japonais du 
 Genki (1747-1797), un peintre japonais.

Homonymie